Главни чланак: Отворено првенство Аустралије у тенису децембар 1977.

Витас Герулајтис је освојио турнир. У финалу је победио Џона Лојда резултатом 6-3, 7-6, 5-7, 3-6, 6-2.

Носиоци
   Витас Герулајтис, (победник)
   Роско Танер, (прво коло)
   Тони Роуч, (прво коло)
   Кен Роузвол, (четвртфинале)
   Фил Дент, (друго коло)
   Џон Александер, (полуфинале)
   Стен Смит, (треће коло)
   Тим Галиксон, (треће коло)

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Аустралије у тенису децембар 1977.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно
Тенис 1977.